Сериа:

 Сериа — нефтяное месторождение Брунея, расположенного на шельфе 20 км от побережье.
 Сериа — город в Брунее.